Август Браун Кінцель (1900—1987) — американський металург і перший президент Національної інженерної академії.
 Антон Кінцель (* 1922) — австрійський шахіст.
 Вальтер Кінцель (1880—1964) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Гізела Кінцель (* 1961) — німецька легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор-1988.
 Ебергард Кінцель (* 1897—1945) — німецький офіцер, генерал піхоти вермахту.
німецькі прізвища